Богуславский, Виктор: